PAST  peut désigner :
 le , aujourd'hui le 21 Centimeter Array ;
Professeur associé en service temporaire (à temps plein ou à temps partiel).
 Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, un opérateur polonais de téléphone.